Rebola puede referirse a:

Rebola, localidad de Guinea Ecuatorial en la provincial de Bioko Norte.

Galium aparine, una hierba anual de la familia de las rubiáceas conocida también como rébola.